Pollia (slak), een geslacht van slakken uit de familie Buccinidae
Pollia (plant), een geslacht van planten uit de familie Commelinaceae